Adelgunda de Baviera (en alemán, Adelgunde von Bayern; Wurzburgo, 19 de marzo de 1823-Múnich, 28 de octubre de 1914) fue la cuarta hija del rey Luis I de Baviera y de su esposa, Teresa de Sajonia-Hildburghausen.

Matrimonio 
Adelgunda conoció al entonces príncipe hereditario de Módena y Reggio, Francisco de Austria-Este, en 1839, con motivo de la visita que estos siguieron a su padre, el duque Francisco IV de Módena. Además de los sentimientos personales, la razón de estado también contribuyó a la unión y el matrimonio se celebró el 20 de marzo de 1842, en la Iglesia de Todos los Santos de Múnich. El 16 de abril, la joven pareja entró en Módena.

La pareja tuvo solo una hija, la princesa Ana Beatriz Teresa María (Gries, Bolzano, 19 de octubre de 1848-Módena, 8 de julio de 1849). Francisco ascendió al trono ducal tras la muerte de su padre, en 1846. Después de la Unificación de Italia, él fue depuesto, y se exiliaron en Viena, donde Francisco murió casi dieciséis años después.

Después de la muerte de su esposo en noviembre de 1875, Adelgunda vivió alternativamente en el Palacio Módena de Viena, en la Residencia de Múnich, y en el Castillo de Wildenwart en Chiemgau, propiedad de ella desde 1862. Cuando su hermano, Leopoldo de Baviera, se hizo cargo de la regencia de Baviera en 1886, se convirtió en la "Tía Módena", la eminencia gris en la corte; tuvo una gran influencia en su hermano y asumió todas las obligaciones familiares y sociales de una primera dama en el estado. Como una personalidad temida, los ministros bávaros la miraron con recelo. Además, también promovió la influencia de la Corte de Viena en Múnich.

Muerte 
Adelgunda sobrevivió a su marido casi 40 años y murió en Múnich a la edad de 91 años, como auténtica reliquia histórica (nació durante la Restauración absolutista y murió en el año que comenzaba la Primera Guerra Mundial). Además, sobrevivió a todos sus hermanos. Nunca se había vuelto a casar y fue enterrada en la Cripta Imperial de Viena, en la bóveda de Fernando.

Un broche de perlas que antes ella poseía fue subastado en Sotheby's en 2012.

Distinciones honoríficas y cargos

Órdenes 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Cargos 
 Abadesa de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Múnich. ()

Antepasados

Referencias 

Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)

Princesas de Módena por matrimonio

Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Abadesas de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Munich
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Baviera, Aldegunda

Damas de honor de la Orden de Teresa

Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Wurzburgo
Fallecidos en Múnich
Duquesas consortes del siglo XIX